Lombtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inre Lombtjärnen, sjö i Överkalix kommun, 
Lombtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 732811-184578), sjö i Kalix kommun, 
Lombtjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten, 733035-185208), sjö i Kalix kommun, 
Lombtjärnen (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (3,6 ha)
Lombtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,

Se även
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn